Phyllocoptes är ett släkte av spindeldjur som beskrevs av Alfred Nalepa 1887. Phyllocoptes ingår i familjen Eriophyidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Phyllocoptes